Dictydiaethalium — рід грибів родини Reticulariaceae. Назва вперше опублікована 1873 року.

Класифікація 
До роду Dictydiaethalium відносять 7 видів:
 Dictydiaethalium applanatum
 Dictydiaethalium cinnabarinum
 Dictydiaethalium dictyosporangium
 Dictydiaethalium dictyosporum
 Dictydiaethalium dissiliens
 Dictydiaethalium ferrugineum
 Dictydiaethalium plumbeum

Примітки

Джерела 
 Rostafinsky, J.T. 1873. Versuch eines Systems der Mycetozoen. :1-21 - P.5

Роди грибів